

Cinema
Wake Up and Dream – film musicale del 1934 diretto da Kurt Neumann
Wake Up and Dream – film a colori del 1946 diretto da Lloyd Bacon

Altro
Wake Up and Dream – musical di John Hastings Turner del 1929
Wake Up and Dream – romanzo del 2011 di Ian R. MacLeod
Wake Up and Dream – album di James Maddock del 2013